E652 – strada europea
 E.652 – locomotiva elettrica italiana